Ostenfeld peut faire référence à :

Toponyme 
 Ostenfeld (Husum), commune allemande de l'arrondissement de Frise-du-Nord, en Schleswig-Holstein ;
 Ostenfeld (Rendsburg), commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein.

Patronyme 
 Carl Hansen Ostenfeld (1873-1931), botaniste danois.

Homonymie de toponyme